Trophée Lagardère 2022  – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 rozgrywany w dniach 9-15 maja 2022 roku w Paryżu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji
Turnieje tenisowe rozgrywane na nawierzchni ceglanej
Turnieje tenisowe WTA 125